«Chasing the Saturdays» — другий міні-альбом британсько-ірландського поп-гурту The Saturdays. Реліз відбувся 27 січня 2013 року.

Список композицій

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 

Альбоми The Saturdays